Keith Rowe peut désigner :
 Keith Rowe, un chanteur jamaïcain ;
 Keith Rowe (1940 -), un musicien britannique.